For the First Time (1959), een film van Rudolph Maté
 For the First Time (2008), een film van Joyce Bernal
 For the First Time (Count Basie), een muziekalbum uit 1974 van de Amerikaanse pianist Count Basie
 For the First Time (Stephanie Mills), een muziekalbum uit 1975 van de Amerikaanse zangeres Stephanie Mills
 For the First Time (Kim Weston), een muziekalbum uit 1967 van de Amerikaanse zangeres Kim Weston
 For the First Time (Kenny Loggins), een single uit 1996 van de Amerikaanse zanger Kenny Loggins
 For the First Time (The Script), een single uit 2010 van de Ierse softrockband The Script